Filosa pode ser:

Rhodacme filosa
Partula filosa

Desambiguação